Naratj (vitryska: Нарач) är en kurort i Vitryssland.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Horad Mіnsk. Naratj ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Vozera Naratj.

Natur och klimat 
Terrängen runt Naratj är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Naratj. Närmaste större samhälle är Mjadzel,  km öster om Naratj. 

Trakten runt Naratj är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Se även 
 Stadsliknande samhällen i Minsks voblasć
 Vitrysslands stadsliknande samhällen

Referenser

Kommentarer

Källor 

Stadsliknande samhällen i Minsks voblasć